Osoby o tym nazwisku:
 Ewa Minge – polska projektantka mody i osobowość medialna
 Leszek Minge – polski hokeista
 Ralf Minge – niemiecki piłkarz